I59, I-59 ou I/59 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-59, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Routes 
  Interstate 59 (I-59), une autoroute inter-États qui commence dans la Louisiane et traverse l'Alabama pour relier la ville de Slidell, Louisiane à , Géorgie ;
  Route slovaque I/59 reliant Banská Bystrica à la frontière polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres